Леоновский сельсовет

 Леоновский сельсовет — в Реутовском и Балашихинском районах Московской области (1926—1954)
 Леоновский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1929, 1954—1977)
 Леоновский сельсовет — в Загорском районе Московской области (упразднён в 1954)